Hrvoje Horvat ist der Name folgender Personen:

* Hrvoje Horvat (Handballspieler, 1946) (* 1946), kroatisch-deutscher Handballspieler und -trainer
 Hrvoje Horvat (Handballspieler, 1977) (* 1977), kroatischer Handballspieler und -trainer sowie Beachhandballspieler